Руснаците са малцинство в Армения. Според преброяването на населението през 2011 година тяхната численост се оценява на 11 911 души, като съставляват 0,39 % от населението на страната.

Численост

Преброявания на населението 
Численост на руснаците според преброяванията на населението през годините, по области:

Дял

Преброявания на населението 
Дял на руснаците според преброяванията на населението през годините, по области (в %):

Вижте също 
 Население на Армения

Източници 

Население на Армения
Армения